El río Aguamulas es un corto río de la Sierra de Segura, provincia de Jaén, Andalucía, España.

Nace en el recó del Aguamulas bajo las paredes de las Banderillas y tras recorrer 8,5 km desemboca en el río Guadalquivir a la altura del pantano del Tranco.

Afluentes 
Recibe por la derecha al arroyo del Hombre y, por la izquierda, al arroyo Aguamulillas y al arroyo de la Campana.

Historia 
Es conocida la abundancia de truchas en el siglo XIX en los ríos de la Sierra de Segura. El diccionario de Madoz cita la presencia de truchas de peso de más de 3 kg de peso (7 libras castellanas) en el río Aguamulas.

Véase también 
 Anexo:Ríos de la cuenca del Guadalquivir
 Discusión sobre el nacimiento del Guadalquivir

Referencias

Enlaces externos 

Ríos de la provincia de Jaén
Afluentes del Guadalquivir de Andalucía
Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Ríos de las cordilleras Béticas